Тролльгеттан (комуна) — адміністративна комуна в Швеції.
 Тролльгеттан — місто у Швеції, у лені Вестра-Йоталанд. 
 Тролльгеттан — водоспад у Швеції на річці Йота-Ельв.
 Тролльгеттан (футбольний клуб) — шведський футбольний клуб.